Drevning kan avse:

Drevning (fartygskonstruktion) – en metod att med drevjärn och träklubba driva in drevgarn mellan bordgångar och däcksplankor
Drevning (byggteknik) – vid husbyggnad vid montering av fönster och dörrar